Le terme « tabac » désigne :

 le tabac, un produit manufacturé issu des feuilles séchées de plusieurs espèces de plantes du genre Nicotiana, principalement Nicotiana tabacum, qui est fumé ou prisé ;
 le tabac commun (Nicotiana tabacum), espèce de plante de la famille des Solanacées et du  genre Nicotiana, largement cultivée pour ses feuilles riches en nicotine ;
 le tabac d'ornement, en fait plusieurs espèces de plantes de la famille des Solanacées et du  genre Nicotiana, cultivées pour leurs fleurs et leur aspect ornemental et notamment le tabac de Virginie (Nicotiana fruticosum), une espèce de tabac ornemental.
Un débit de tabac, exerçant notamment la vente au détail de cigarettes, est aussi appelé « bureau de tabac », lequel est tenu par un « buraliste ».

Tabac est une couleur.

Ce terme intervient dans plusieurs expressions populaires :
 « faire un tabac », avoir un grand succès ;
 « passer quelqu'un à tabac », le frapper, le tabasser ;
 « coup de tabac », une tempête violente. S'applique aussi au monde de la bourse.

Biologie 
 Le Tabac d'Espagne, un papillon de la famille des Nymphalidae
 Le Sphinx du tabac, un papillon de la famille des Sphingidae 
 La Noctuelle orientale du tabac, un papillon de la famille des Noctuidae 
 Le Chirurgien tabac, un poisson de la famille des Pomacanthidae

Art 
 Tabac, un film de Nikola Korabov de 1962
 Le Roi du tabac, un film de Michael Curtiz de 1950
 Tabac, la conspiration, un film documentaire de 2006
 J'ai du bon tabac, une chanson populaire française

Voir aussi 
 Cigarette
 Tabagisme